Nalanda (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Nalanda (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Nalanda